Талисманы чемпионатов мира по футболу:
Начиная с 1966 года у каждого чемпионата мира есть свой талисман. Первым талисманом, на ЧМ-1966, был львёнок Вилли (был первым из таких талисманов и одним из первых вообще на крупных спортивных соревнованиях.).

 ЧМ-1966 (Англия) — львёнок Вилли
 ЧМ-1970 (Мексика) — мальчик Хуанито
 ЧМ-1974 (ФРГ) — мальчишки Тип и Топ
 ЧМ-1978 (Аргентина) — мальчик Гаучито
 ЧМ-1982 (Испания) — апельсинчик Наранхито
 ЧМ-1986 (Мексика) — перчик Пике
 ЧМ-1990 (Италия) — кубический человечек Чао
 ЧМ-1994 (США) — пёс Страйкер
 ЧМ-1998 (Франция) — петух Футикс
 ЧМ-2002 (Корея/Япония) — фантастические существа Ато, Ник и Каз
 ЧМ-2006 (ФРГ) — лев Голео и его мяч Пилле
 ЧМ-2010 (ЮАР) — леопард Закуми
 ЧМ-2014 (Бразилия) — броненосец Фулеко
 ЧМ-2018 (Россия) — волк Забивака
 ЧМ-2022 (Катар) — ковёр-самолёт Ля’иб

Примечания